Michael Harrington (1928–1989), Amerikaans politicoloog, activist, schrijver en oprichter van de Democratic Socialists of America
 Michael Harrington (1986), Amerikaans voetballer